Беца:

 «Беца» («яйцо») — иудейский трактат.

Фамилия
 Беца, Йожеф Йожефович (1929—2011) — советский футболист.
 Беца, Марьяна Александровна (род. 1978) — украинский дипломат.
 Беца, Степан Степанович (1970—1992) — советский и украинский футболист.